Нижегородское сельское поселение — муниципальное образование в Апшеронском районе Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Нижегородский сельский округ.

Административный центр — станица Нижегородская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 3 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
 Администрация Нижегородского сельского поселения Апшеронского района

Сельские поселения Апшеронского района Краснодарского края